Ива́н Позде́ев:
 Поздеев, Иван Александрович (род. 1963) — мэр Сыктывкара.
 Поздеев, Иван Владимирович (1985—2022) — Герой Российской Федерации, гвардии подполковник ВДВ.
 Поздеев, Иван Иванович (1858—1928) — русский и советский архитектор.